Людмила Ріхтерова виграла титул, перемігши у фіналі Патрісію Гі-Буле з рахунком 6–7, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Ендо Мана (1-ше коло)
  Чанда Рубін (чвертьфінал)
 n/a
  Руксандра Драгомір (2-ге коло)
  Катажина Новак (1-ше коло)
  Патті Фендік (2-ге коло)
  Оса Карлссон (півфінал)
 n/a

Сітка

Посилання 
 1995 Rover British Clay Court Championships Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд